Добреноец или Добреновец може да се отнася за:

 Горно Добреноец, село в Република Македония;
 Долно Добреноец, село в Република Македония.